Le bourgot ou Buccinum undatum, un mollusque marin comestible.
 Bourgot, une enlumineuse française du , fille de Jean Le Noir.